Николай Каза́нский: Казанский, Николай Александрович (1850—1914) — ботаник-флорист, владимирский краевед.
 Казанский, Николай Иванович (1886—1959) — советский и российский специалист в области корабельной архитектуры.
 
 Казанский, Николай Фёдорович (1874—1942) — протоиерей, новомученик. Служил в Симферополе.